

Događaji

Rođenja 
 Euklid

Smrti